Existuje více osobností s českým jménem a příjmením František Kreuzmann:

 František Kreuzmann starší (1895–1960) – český herec, děd
 František Kreuzmann mladší (* 1963) – český herec, vnuk předešlého